Николаевский район:

Россия 
 Николаевский район (Таганрогский округ)
 Николаевский район (Ростовская область)
 Николаевский район (Волгоградская область)
 Николаевский район (Ульяновская область)
 Николаевский район (Хабаровский край)

Украина 
 Николаевский район (Львовская область)
 Николаевский район (Николаевская область)
 Николаевский район (Одесская область)